O nome Jorge Casanova pode referir-se a:

Jorge Daniel Casanova - futebolista uruguaio 
Jorge Francisco Casanova - futebolista venezuelano
Jorge Casanova - Músico português que integrou a banda de rock Beatnicks

Desambiguação